Crveni Breg est un toponyme qui peut désigner :
Crveni Breg, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bela Palanka, district de Pirot ;
Crveni Breg, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica.